Plaats in Indonesië
 Teupin Batee (Blang Bintang), een plaats in het bestuurlijke gebied Aceh Besar in de provincie Atjeh
 Teupin Batee (Idi Rayeuk), een plaats in het bestuurlijke gebied Aceh Timur in de provincie Atjeh